Antonio Márquez puede referirse a:

 Antonio Márquez Gálvez (1805-1888), militar español;
 Antonio Márquez Salas (1919-2002), poeta y escritor venezolano;
 Antonio Márquez (1963-), bailaor español - nombre de nacimiento Antonio García Santillana;
 Antonio Márquez Allison (1944-2019), periodista y académico chileno;
 Antonio Márquez Serrano (1899-1988), torero español;
 José Antonio Márquez (1802-18??), militar y político hondureño - Presidente de Honduras (1831-1832).